— приписываемое цифрам и числам, вдобавок к арифметическому, символическое значение, подразумевающее историю развития сознания и вселенной.
 «Символика чисел» (1893) — книга Дмитрия Шеппинга.
 «Символика чисел в литературе Древней Руси: (XI—XVI века)» (СПб., 2000) — труд российского филолога Владимира Кириллина.

См. также 
 «Sod ha-Sefirot» (o символике чисел y разных народов, 1873) — книга австрийца Соломона Рубина.
 Нумерология
 История математических обозначений
 Библейский код